Giovanni Bertini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Bertini (Bildhauer), italienischer Bildhauer 
 Giovanni Bertini (Politiker) (1878–1949), italienischer Politiker
 Giovanni Bertini (Maler) (* 1931), italienischer Maler 
 Giovanni Bertini (Fußballspieler) (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Maria Bertini (1900–1995), italienischer Kleriker, Romanist und Hispanist